Embrun peut désigner :

Nom commun 
Les embruns sont une projection de gouttelettes par le vent ou le passage d'un véhicule, formant un crachin. Il y a :
 Les embruns marins, des aérosols marins enlevés par le vent à la crête des vagues ou formés par le ressac ;
 Les embruns routiers, des particules ou aérosols (sels de déneigement, des résidus d'hydrocarbure, des métaux lourds, de l'amiante de frein, des particules de goudron, des résidus de pesticides utilisés pour désherber les bords de routes, de la gomme usée de pneu, des résidus de catalyseurs de pots d'échappement) plus ou moins humides se trouvant sur les routes et qui sont projetés dans les airs lors du passage des véhicules. Ces aérosols font partie des polluants atmosphériques et de la pollution routière.

Œuvres 
 Embruns est un roman de l’écrivaine française Louise Mey, paru en 2017.

Toponyme 
 Embrun : commune française, située dans le département des Hautes-Alpes
 Embrun : ville du Canada, en Ontario
 Les Embruns, (avant le ) nom donné par les croisés à la forteresse de Cilicie appelée actuellement Namrun Kalesi.

Voir aussi 
 Saint-André-d'Embrun : commune française, située dans le département des Hautes-Alpes
 Cathédrale Notre-Dame d'Embrun : Cathédrale

Homonymie de toponyme